Националният отбор по волейбол на Алжир представя страната на международни турнири и състезания. Отборът е участвал на олимпийски игри.

Олимпийски игри 

Алжир
Спорт в Алжир